Колон може да се отнася за:
 Колон (Панама), град в Панама
 Колон (Аржентина), град в Аржентина, провинция Буенос Айрес
 Колон (провинция), провинция в Панама
 Колон (остров), остров в Панама
 Колон (департамент), департамент на Хондурас
 костарикански колон, парична единица на Коста Рика
 салвадорски колон, парична единица на Салвадор
 Ободно черво, част от дебелото черво